Gregorio Fonseca Recio (La Seca, Valladolid, 1965) futbolista espanyol 
 Hermes Rodrigues da Fonseca (São Gabriel, 1855 — Petrópolis, 1923), militar i polític brasiler.
 Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, (Madrid, 1640 - 1716), comte de Monterrey, militar i polític.
 Lindsey Fonseca (Oakland, Califòrnia, 1987), actriu estatunidenca d'ascendència portuguesa.
 Manuel Deodoro da Fonseca, (1827 - 1892), mariscal que derrocà l'emperador Pere II i esdevingué el primer president de la República de Brasil.
 Manuel Pinto da Fonseca (1681 - 1773), 68è Gran Mestre de l'Orde de Malta entre 1741 i 1773.
 Marcos Antonio Portugal o Marcos António da Fonseca Portugal (Lisboa, 1762 – Rio de Janeiro, 1830) músic i compositor portuguès
 Paulo César Fonseca do Nascimento (1978, Porto Alegre), futbolista brasiler 
 Rubem Fonseca, escriptor del Brasil (Minas Gerais, 1925)
 Simão Pedro Fonseca Sabrosa (Constantim, 1979), futbolista portuguès